Premijer liga BIH 2015./16. ili zbog sponzorskih razloga zvana BH Telecom Premijer liga Bosne i Hercegovine 2015./16. je 22. izdanje najviše nogometne lige Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, odnosno 14. sezona Premijer lige Bosne i Hercegovine u ovakvom formatu. Sezona je započela 25. srpnja 2015., a završava krajem svibnja 2016., sa zimskom pauzom između 21. studenoga i kraja veljače ili početka ožujka 2016. godine. Službeni raspored utakmica utvrđen je 10. srpnja 2015. Zbog reorganizacije natjecanja na kraju sezone će šest najlošije plasiranih klubova otići u niži rang, kako bi iduće sezone Premijer liga imala 12 klubova. 
Ligu je osvojio Zrinjski iz Mostara.

Klubovi sudionici i mjesta održavanja utakmica 

1 Olimpic svoje domaće utakmice igraa na Koševu
2 Mladost DK svoje domaće utakmice igraa na Kamberovića polju u Zenici

Osoblje i dresovi

Konačna ljestvica

Statistika

Najbolji strijelci

Hat-trikovi

Izvori 
 Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine, Premijer liga 2015./16., ljestvica, pristupljeno 3. srpnja 2016.
 Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine, Premijer liga 2015./16., raspored sezone i rezultati, pristupljeno 3. srpnja 2016.
 Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine, Premijer liga 2015./16., popis strijelaca, pristupljeno 3. srpnja 2016.
 rsssf.com, Bosna i Hercegovina 2015./16.
 sportsport.ba, Premijer liga BiH 2015./16.

Vanjske poveznice 

  Službena stranica nogometnog saveza Bosne i Hercegovine 
  Premijer liga BiH 2015./16. na sportsport.ba

2015-16
2015-16
 1